Ациа́нта () — род травянистых растений семейства , насчитывает девять видов, из которых восемь — эндемики Австралии, а один вид встречается в Новой Зеландии. Прежде род насчитывал больше видов, но сейчас некоторые из них переклассифицированы в другие роды, например, Acianthella

Название 
Научное название рода происходит от греческих слов achis — «острие, указывать» и anthos — «цветок», по форме заостренных чашелистиков у растений.

Ареал 
Ацианты произрастают на юге Австралии и Тасмании, за исключением одного вида Acianthus sinclairii, произрастающего в Новой Зеландии.

Растут небольшими группами на защищённых склонах возле ручьёв и в оврагах. Предпочитают влажные и тенистые места в зарослях кустарника или папоротника.

Ботаническое описание 
Ацианты — наземные многолетние сезонные орхидеи. Образуют плотные куртины. Летом во время сильной жары и сухости находятся в состоянии покоя и активно растут в осенне-зимний период. Цветущие растения можно встретить с февраля по август. Из-за сильной засухи цветки могут не развиться.

Корней нет. Клубни маленькие, шарообразные. Стебель прямой, короткий, неразветвлённый.

Листья одиночные, в форме сердца, лопастные, зачастую фиолетовые по краю у основания, расположены горизонтально к поверхности земли. Держатся один сезон и опадают. Листья всех видов очень похожи, и зачастую трудно различить виды, если на них нет цветков.

Соцветие кистевидное, один или несколько цветков. Конечные кисти несут розоватые или зеленоватые маленькие цветки 3-6 мм в ширину с маленькими лепестками и коротким чашелистиком с длинным шпорцем на конце. Спинной чашелистик образует капюшон над губой. Губа прикреплена к основанию колонки. Внешне цветок напоминает маленького комара.

Опыляется маленькими мушками семейства разноножки, плодовыми комариками и грибными комариками, которые ищут нектар, собирающийся маленькими капельками на губе цветка. В отличие от большинства видов орхидей, нектар производят сами, и только Acianthus exiguus является самоопыляющимся цветком. После опыления капсулы набухают в вертикальном положении, и распространение семян происходит примерно через 8-10 недель.

Природные гибриды встречаются крайне редко. Иногда встречаются гибриды между Acianthus fornicatus и Acianthus exsertus.

Виды 
По информации базы данных The Plant List, род включает 20 видов:

Примечания

Ссылки 
Flickr.com — Фотографии Ацианты на Flickr.com

Орхидные
Эндемики Австралии